Пальма Деворы (Дворы; «пальма Деворина»; תומר דבורה):

 Пальма Деворы () — пальма между Рамой и Вефилем на горе Ефремовой, под которой жила и судила Девора.
  («Пальма Дворы») — трактат каббалиста XVI века Моше Кордоверо (1522—1570).

Примечания